A Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso do Sul é uma obediência maçônica regular, filiada a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Foi fundada em 24 de novembro de 1962, ainda como Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso.

Ligações externas

Mato Grosso do Sul
Organizações de Mato Grosso do Sul